Ю́рий Ко́птев:
 Коптев, Юрий Викторович (род. 1962) — российский и украинский предприниматель в строительной отрасли.
 Коптев, Юрий Николаевич (род. 1940) — генеральный директор Российского космического агентства и Российского авиационно-космического агентства в 1992—2004 годах.